Zastawie puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Zastawie, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Zastawie, condado de Biłgoraj, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Zastawie, condado de Krasnystaw, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Zastawie, condado de Łuków, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Zastawie, condado de Puławy, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Zastawie, Gmina Urszulin, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Zastawie, Gmina Wola Uhruska, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Zastawie, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Zastawie, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Zastawie, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).